Борх — графский и дворянский род итальянского происхождения. Представители фамилии Борх:

 Борх, Александр Михайлович (1804—1867) — русский театральный деятель, действительный тайный советник, дипломат, камергер, сын М. И. Борха.
 Борх, Иоанн Андрей фон (1713—1780) — государственный и дипломатический деятель Речи Посполитой, Канцлер великий коронный.
 Борх, Йозеф Генрих фон дер (Иосиф Иванович, 1753—1835) — командор Мальтийского ордена, граф, полковник польских гвардейских гусар и полковник народовой кавалерии Великого княжества Литовского, а после присоединения Литвы к России — статский советник и Витебский губернский предводитель дворянства, владелец усадьбы Прейли, брат М. И. Борха.
 Борх, Михаил Иванович (1751—1810) — граф, государственный деятель, геолог, минералог, писатель, генерал-лейтенант, отец А. М. Борха.
 Борх, Михаэль Йозеф фон дер (Михаил Осипович) (1806—1881) — граф, в 1850—1852 гг. Витебский губернский предводитель дворянства.
 Борх, Юрий Александрович (1836—1911) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.

Другое 
 Борх, Сандра (род. 1988) — норвежский политик.
 Борх, Эльна (1869—1950) — датский скульптор.

Примечания